Luci Furi Fil (pretor), pretor el 171 aC 
 Luci Furi Fil (cònsol), cònsol el 136 aC